, revue littéraire britannique du début du  ;
 The New Age, album studio du groupe de blues rock américain Canned Heat, sorti en 1973 ;
 , film américain réalisé par Michael Tolkin, sorti en 1994.

Voir aussi 
 New Age